Hidden Place (single), een single van de IJslandse zangeres Björk
 Hidden Place (album), een album van de Italiaanse metalband DGM